Castillo de Doña Urraca puede referirse a diferentes forticaciones:
 Castillo de Salvatierra de Miño, provincia de Pontevedra (España).
 Castillo de Beleña de Sorbe, provincia de Guadalajara (España).